Fotbollsturneringen vid internationella öspelen 1995 avgjordes mellan den 16 och 22 juli. Turneringen vanns av Isle of Wight.

Grupp 1

Tabell

Matcher

Grupp 2

Tabell

Matcher

Slutspel

Semifinal

Bronsmatch

Final

Placeringsmatcher

Match om 7:e plats

Match om 5:e plats

Slutställning

Källor
 Internationella öspelen 1995

Internationella öspelen
Fotbollsåret 1995
Fotboll i Gibraltar